Апостоли — фамилия. Известные носители:

 Апостоли, Борис Николаевич (1897 — 1965) — капитан 1-го ранга, начальник Черноморского высшего военно-морского училища (1940—1941).
 Апостоли, Василий Григорьевич (1801 — после 1860) — русский кораблестроитель.
 Апостоли, Николай Николаевич (1861—1937) — капитан 1-го ранга, фотограф.
  — итальянский авантюрист, тайный корреспондент Джузеппе Градениго.
 Апостоли, Фред (1913—1973) — американский боксёр.
 Апостоли (Сальникова), Юлия Сергеевна (род. 1964) — советская и греческая теннисистка, тренер.

См. также 
 Санти Апостоли (1575) — церковь в Венеции.
 Slavorum Apostoli («Апостолы славян»; 1985) — папская энциклика о славянских апостолах Кирилле и Мефодии.